Les Héros est le titre de plusieurs œuvres :
 Gli eroi (Les Héros), titre original italien du film Les Enfants de chœur de Duccio Tessari sorti en 1973;
 Les Héros (De største helte) est un film danois réalisé par Thomas Vinterberg, sorti en 1996;
 Les Héros, le nom en version canadienne de la série télévisée Heroes diffusée entre 2006 et 2010;
 Les Héros, roman de fantasy de l'écrivain américain Joe Abercrombie paru en 2011.

Voir aussi